Влади́мир Ива́нович Соро́кин:
 Сорокин, Владимир Иванович (1932—2008) — советский футболист и тренер.
 Сорокин, Владимир Иванович (род. 1955) — советский боксёр.